Toponímia:
 Pozuelo (Albacete), municipi al nord de la província d'Albacete (Espanya)
 El Pozuelo, municipi de la província de Conca, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya) 
 Pozuelo de Alarcón, municipi de la Comunitat de Madrid
 Pozuelo de Aragón, municipi a la comarca del Camp de Borja de la província de Saragossa (Espanya) 
 Pozuelo de Calatrava municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa (Espanya) 
 Pozuelo de la Orden, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó (Espanya) 
 Pozuelo del Páramo, municipi en la comarca del Páramo Leonés de la província de Lleó (Espanya) 
 Pozuelo del Rey, municipi de la comunitat autònoma de Madrid
 Pozuelo de Tábara, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya) 
 Pozuelo de Zarzón municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya)
 Can Pozuelo, casa de la Jonquera (Alt Empordà)
 Jaciment arqueològic de El Pozuelo, al terme municipal de Zalamea la Real (Província de Huelva, Espanya)
 Biografies:
 Alejandro Pozuelo Melero (1991), futbolista sevillà que juga com a migcampista
 Nemesio Pozuelo Expósito (Villanueva de Córdoba, 1904 – Madrid, 1980), polític espanyol, governador civil d'Alacant